Куленович () — боснийская и хорватская фамилия. Известные носители:

 Куленович, Осман (1889—1947) — хорватский политик.
 Куленович, Скендер (1910—1978) — боснийский поэт, прозаик и драматург.